Ивано́в-Радке́вич — русская фамилия. 
 Известные носители 
 Иванов-Радкевич, Михаил Павлович (1901—1990) — советский живописец, педагог, график, член Союза художников СССР.
 Иванов-Радкевич, Николай Павлович (1904—1962) — советский композитор и педагог, лауреат Сталинской премии.
 Иванов-Радкевич, Павел Иосифович (1878—1942) — российский и советский духовный композитор, хормейстер, пианист, музыкальный педагог и общественный деятель.